Anna Dunér kan syfta på:
Anna Dunér (född 1967 i Uppsala), svensk författare.
Anna Dunér (född 1962), svensk professor i socialt arbete vid Göteborgs universitet.